Dreadnought (englisch ‚Fürchtenichts‘) steht für:

 Dreadnought, eine Klasse Großkampfschiffe zu Anfang des 20. Jahrhunderts
 eine Klasse Raketen-U-Boote des 21. Jahrhunderts, siehe Dreadnought-Klasse
 Name mehrerer Kriegsschiffe der Royal Navy, siehe HMS Dreadnought
 ein Gitarrentyp, siehe C. F. Martin & Co. #Die Dreadnought-Gitarre
 Westland Dreadnought, britisches Passagierflugzeug aus dem Jahr 1924
 Gründungsname der australischen Rockband Dreadnaught

Siehe auch:

 Pre-Dreadnought, siehe Einheitslinienschiff
 Dreadnought Point